Raemisch ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Raemisch (1896–1958), deutscher Wirtschaftsfunktionär
 Gustav Raemisch (1845–1912), deutscher Jurist und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Waldemar Raemisch (1888–1955), deutsch-amerikanischer Bildhauer, Medailleur und Professor für Plastik in Berlin und Providence (USA)